Claudio Rinaldi – giornalista italiano, nato nel 1946
 Claudio Rinaldi – giornalista italiano, nato nel 1968 
 Claudio Rinaldi – pattinatore italiano
 Claudio Rinaldi – pittore italiano (1852-1909)
 Claudio Rinaldi – giocatore di poker svizzero
 Claudio D. Rinaldi Jaunsolo – compositore uruguaiano, nato nel 1963